Топилы — название населенных пунктов в России:

 Топилы — посёлок станции в Милославском районе Рязанской области.
 Топилы — село в Милославском районе Рязанской области.